O Campeonato Paulista de Rugby Série B, também conhecido como 2ª Divisão ou Série Prata (como em 1988), é um campeonato de Rugby Union disputado anualmente, onde clubes convidados do estado de São Paulo, disputam uma vaga para o Campeonato Paulista de Rugby.

História
Este campeonato ocorreu eventualmente nas décadas de 70 e 80, mas depois nos anos posteriores foi adotado uma sistema de convite para os outros clubes e times de São Paulo pudessem participar da 1ª divisão. Mesmo tendo outras edições anteriormente, o torneio é reconhecido pelos clubes mais antigos de São Paulo. Mas só em 2008 o torneio foi recriado oficialmente pela Federação Paulista de Rugby.

Histórico

Ver também 
Campeonato Paulista de Rugby
Campeonato Paulista de Rugby Feminino
Campeonato Paulista de Rugby - Divisão de Acesso
  Campeonato Fluminense de Rugby
  Campeonato Fluminense de Rugby Série B

Ligações externas 
 Página oficial da FPR